Dit is de wereldranglijst van januari 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 januari 1999.

Nieuwe puntentelling 
Vanaf deze lijst werden de punten berekend volgens een nieuwe methode.

De oude formule, die vanaf de eerste lijst in augustus 1993 werd gebruikt, was erg simpel. Al snel kreeg deze methode kritiek wegens het missen van belangrijke factoren in de formule. Een land kreeg een punt voor een gelijkspel en drie punten voor een overwinning in een FIFA-wedstrijd.

In de nieuwe formule werd er rekening gehouden met de sterkte van de tegenstander, het aantal doelpunten gescoord in de wedstrijd en de belang van de wedstrijd. Met deze nieuwe formule kon zelfs het verliezende land nog punten verdienen.

Ranking 

Mannen 01